Reach Out and Read (ROR), è un'organizzazione non-profit statunitense che si propone di favorire l'alfabetizzazione dell'infanzia.

Basata su un approccio che mette in stretta correlazione alfabetizzazione e salute, ROR ha avuto un seguito in diversi contesti nazionali: l'omologa iniziativa italiana è "Nati per leggere", sorta nel 1999.

Studi
Reach Out and Read fu fondata nel 1989 al Boston City Hospital nella omonima città del Massachusetts: essa si basava sul presupposto di «incoraggiare i genitori a leggere regolarmente ai propri figli e a fornir loro gli strumenti per farlo».

Il programma fu ideato come possibile soluzione al sempre più urgente problema dell'alfabetizzazione negli Stati Uniti. Suoi promotori furono i pediatri Barry Zuckerman e Robert Needlman, insieme a Kathleen Fitzgerald-Rice, educatrice della prima infanzia.

Riconoscimenti
Nel 2007, Reach Out and Read ha ricevuto dall'UNESCO il Confucius Prize for Literacy.

Note

Voci correlate
Lettura ad alta voce
Nati per leggere
Festival Minimondi
Madonna leggente, con il tipo iconografico della lettura ai bambini

Collegamenti esterni
 
 
 
 

Iniziative di promozione della lettura
Organizzazioni non-profit per l'educazione
Lettura nell'infanzia